Teatro Adelphi – teatro a Edimburgo
 Teatro Adelphi – teatro a Londra
 Teatro Adelphi – teatro a New York